Hysteria – album Def Leppard
 Hysteria – album The Human League
 Hysteria – singel zespołu Muse
 Hysteria – singel Def Leppard

Zobacz też 
 Histeria (ujednoznacznienie)